Actor (attore in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Actor – film del 1993 diretto da Mohsen Makhmalbaf
 Actor – film del 2016 diretto da Dayal Padmanabhan

Altro 
 Actor – termine dell'Unified Modeling Language
 Album – album di St. Vincent del 2009
 12238 Actor – asteroide troiano di Giove

Pagine correlate 
 The Actor